Åke Jonsson (Hammerdal, 1942), pilot de motocròs i patinador de velocitat sobre gel 
 Arngrímur Jónsson (Víðidalur, 1568 - Vestur-Húnavatnssýsla, 1648), erudit islandès 
 Carl Olof Jonsson, escriptor suec
 Lars Jonsson (il·lustrador) (Estocolm, 1952), il·lustrador ornitològic i botànic suec 
 Runer Jonsson (Nybro, 1916 - 2006), periodista i escriptor suec 
 Sven-Erik Jönsson, o Svenerik Jönsson, pilot d'enduro suec